Paradzik oder Paradžik ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Paradžik (1943–1991), kroatischer Politiker
 Božo Paradžik (* 1969), kroatischer Musiker und Hochschullehrer
 Paula Paradzik (* 2006), deutsche Basketballspielerin
 Vinko Paradzik (* 1992), schwedischer Wasserspringer
 Zvonimir Paradzik (* 1977), deutscher Basketballspieler